L'édition 2017 du tournoi de tennis de Montpellier se déroule du 6 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Alexander Zverev remporte l'épreuve du simple, Alexander et Mischa Zverev celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Allemands Florian Mayer et Jan-Lennard Struff, du Britannique Daniel Evans, du Français Gilles Simon et du Tchèque Adam Pavlásek. Ils sont respectivement remplacés par Aljaž Bedene, Vincent Millot, Grégoire Barrère, Tobias Kamke et Daniil Medvedev.

Lauréats 
L'Allemand Alexander Zverev remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Richard Gasquet, double tenant du titre, (7-6, 6-3).

En double, Alexander et Mischa Zverev décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Fabrice Martin et Daniel Nestor (6-4, 6-7, [10-7]). Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Contexte 
Le Croate Marin Čilić, tête de série 1 du tournoi, est battu d'entrée par Dustin Brown. C'est la deuxième année consécutive qu'il est éliminé dès son entrée en lice.

C'est la première fois depuis Lleyton Hewitt, lors du tournoi de Newport en 2014, qu'un même joueur triomphe à la fois en simple et en double. C'est également la deuxième fois qu'une paire constituée de deux frères remportent un tournoi, après les frères Murray (Andy et Jamie) à Tokyo en 2011.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montpellier
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2017
Montpellier
Tennis en France en 2017
Tennis en février 2017
Sport en France en février 2017
2017 dans l'Hérault